Limburg ist der Name folgender Orte:
 Limburg an der Lahn, die Kreisstadt des Landkreises Limburg-Weilburg, Hessen
 Hohenlimburg, ein Stadtteil der Stadt Hagen, Nordrhein-Westfalen (bis 1876 Limburg an der Lenne)
 Limbourg, eine Stadt in der belgischen Provinz Lüttich

Limburg ist der Name folgender Provinzen:
 Provinz Limburg (Niederlande)
 Provinz Limburg (Belgien)
 Provinz Limburg, ehemalige Verwaltungseinheit des Königreichs der Vereinigten Niederlande von 1815 bis 1839

Limburg ist der Name folgender Burgen und Berge:
 Alte Limburg, Burgruine bei Sasbach am Kaiserstuhl im Landkreis Emmendingen in Baden-Württemberg
 Limburg (Bad Berleburg) (580,3 m), südöstlicher Stadtberg Bad Berleburgs, Rothaargebirge
 Burg Limburg (Baden) (Limpurg), Burgruine bei Sasbach am Kaiserstuhl im Landkreis Emmendingen in Baden-Württemberg
 Burg Limburg (Hessen) (Limburc, Schloss Limburg), Burg in Limburg an der Lahn im Landkreis Limburg-Weilburg in Hessen
 Burg Limburg (Schwäbische Alb), abgegangene Höhenburg bei Weilheim an der Teck im Landkreis Esslingen in Baden-Württemberg
 Burgstall Limburg, ehemalige Feste Limburg und heutiger Weiler an der Wörnitz in der Gemeinde Wilburgstetten, Landkreis Ansbach, Bayern
 Limbourg (Château de Limbourg), ehemalige Burg in Limbourg (Belgien)
 Slotje Limburg, Adelshaus in Oosterhout, Provinz Nordbrabant

Limburg ist der Familienname folgender Personen:

 Limburg (hannoversches Patriziergeschlecht), auch Limborg 
 Brüder von Limburg (Hermann, Paul, Johan; 138x–1416), niederländische Maler

 Fritz Limburg, deutscher Turner
 Georg Limburg (* 1925), deutscher Gewerkschafter (FDGB)
 Helge Limburg (* 1982), deutscher Politiker
 Josef Limburg (1874–1955), deutscher Bildhauer
 Kai Limburg (* 1962), deutscher Basketballspieler
 Michael Limburg (* 1940), deutscher Autor, Politiker (AfD) und Vizepräsident von EIKE
 Olga Limburg (1881–1970), deutsche Schauspielerin
 Rolf Limburg (1932–2005), Schweizer Architekt 
 Werner Hoffmann-Limburg (1936–2020), deutscher Lehrer, Sänger und Schauspieler

Limburg steht außerdem für:
 Kloster Limburg, ein ehemaliges Kloster im heutigen Bad Dürkheim in der Pfalz
 Limburg-Stirum, ein regierendes Adelsgeschlecht aus Westfalen
 Grafschaft Limburg, die historische Grafschaft dieser Familie im westlichen Sauerland mit der Burg Hohenlimburg
 Limburg-Broich, eine ausgestorbene Nebenlinie dieser Familie
 Limburg (Adelsgeschlecht), ein ehemals in Limburg/Lahn regierendes Adelsgeschlecht
 Herzogtum Limburg, ein historisches Territorium im Heiligen Römischen Reich mit Kerngebiet im Nordosten des heutigen Belgien (Provinz Lüttich mit der Hauptstadt Limbourg)
 Herzogtum Limburg (1839–1866), ein Herzogtum, welches dem Deutschen Bund angehörte und später eine Provinz der Niederlande wurde
 Bistum Limburg
 Limburg (Weilheim an der Teck), einen Berg auf der Schwäbischen Alb
 Limburg (Schiff), einen französischen Öltanker, der 2002 durch einen Sprengstoffanschlag vor der Küste des Jemen schwer beschädigt wurde
 Stadt Limburg, ein Fahrgastschiff, siehe Julie (Schiff, 1929)

Siehe auch:

 Limbourg (Begriffsklärung)
 Limpurg